Junia – imię
 Junia – postać biblijna